Das Abierto Mexicano Telcel 2010 war ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 27. Februar 2010 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2010 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Delray Beach die Delray Beach International Tennis Championships sowie in Dubai die Barclays Dubai Tennis Championships gespielt. Letztere zählten genau wie das Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Delray Beach International Tennis Championships zur niedriger dotierten Kategorie ATP World Tour 250 gehörten.

Im Einzelfinale standen wie schon eine Woche zuvor beim Copa Telmex David Ferrer und sein Landsmann Juan Carlos Ferrero. Diesmal gewann Ferrer mit 6:3, 3:6, 6:1, der damit seinen zehnten Einzeltitel gewann. Im Doppel waren František Čermák und Michal Mertiňák die Titelverteidiger, sie nahmen jedoch in diesem Jahr nicht mehr am Turnier teil. Im diesjährigen Finale gewannen die letztjährigen Finalisten Łukasz Kubot und Oliver Marach gegen Fabio Fognini und Potito Starace deutlich mit 6:0, 6:0.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 955.000 US-Dollar, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.081.500 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 18. bis 19. Februar 2010 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 37 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 38 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 36 kB)

ATP World Tour 2010
Tennisturnier in Acapulco